Пётр Павел:

 Пётр Павел — имя при рождении Петра Вивчарека — польский вокалист, гитарист и музыкальный продюсер.
 Пётр Павел Польчак — польский футболист, защитник клуба «Заглембе (Сосновец)».
 Пётр Павел Сапега — магнат Речи Посполитой из рода Сапег.
 Пётр Павел Шиманский — католический прелат.

См. также 
 Петр Павел — президент Чехии.
 Пётр и Павел